Come Together ():
 
 Come Together — песня группы The Beatles с альбома Abbey Road (1969).
 Come Together Music Festival — Сиднейский музыкальный фестиваль
 Come Together (альбом) — студийный альбом дуэта Айк и Тина Тёрнеры (1970).
 Come Together: America Salutes The Beatles— альбом, посвященный группе Beatles
 Come Together (Third Day album) — студийный альбом группы Third Day
 Come Together — студийный альбом Sesto Sento
 Come Together — фильм 2001 года режиссёра Jeff Macpherson
 «Come Together» —  песня/макси-сингл с альбома Synergy Японской поп-группы m.o.v.e
 «Come Together» —  песня панк-группы MC5 с их альбома 1968 года Kick Out the Jams
 «Come Together» —  песня группы Spiritualized с их альбома 1997 года Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space
 «Come Together» — песня шотландской рок-группы Primal Scream с их альбома Screamadelica
 «Come Together» — песня группы Blur с их альбома Leisure
 «Come Together» — песня группы Aerosmith
 «Come Together» — сингл японской поп-группы ''Ongaku Gatas